Le Monte-Carlo Squash Classic 2001 est l'édition 2001 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 27 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 17 et il est doté de  de prix.

Cassie Campion remporte le titre en finale face à la tenante du titre Fiona Geaves.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Têtes de série

Tableau

Références 

2001
Squash en 2001
Sport à Monaco en 2001
Sport en novembre 2001